Дзета-функция Хассе-Вейля — аналог дзета-функции Римана, который строится более сложным образом из количества точек многообразия в конечном поле. Это комплексная аналитическая функция, для эллиптических кривых её поведение около точки 1 тесно связано с группой рациональных точек этой эллиптической кривой.

Дзета-функция Хассе-Вейля как глобальная L-функция 
Дзета-функция Хассе-Вейля, присоединенная к алгебраическому многообразию , определённому над полем алгебраических чисел , является одним двух наиболее важных типов L-функций. Такие L-функции называются глобальными, поскольку они определяются как произведение Эйлера локальных дзета-функций. Они образуют один из двух основных классов глобальных L-функций, а другой — L-функции, связанные с автоморфными представлениями. Гипотетически предполагается, что существует только один существенный тип глобальной L-функции с двумя описаниями (одно из них исходит из алгебраического многообразия, другое — из автоморфного представления); это было бы обширным обобщением гипотезы Таниямы-Симуры, самого глубокого и недавнего результата (на 2009-й год) в теории чисел.

Описание дзета-функции Хассе-Вейля с точностью до конечного числа множителей его эйлерового произведения относительно просто. Это получилось из начальных рассмотрений Хассе и Вейля, мотивированными случаем, когда  — это единственная точка, а дзета-функция Римана.

Взяв случай  и  — неособое проективное многообразие, мы можем для почти всех простых чисел  рассмотреть редукцию  по модулю , то есть алгебраическое многообразие  над конечным полем . Для почти всех   будет неособым. Мы определяем как ряд Дирихле комплексной переменной , который является бесконечным произведением по всем простым числам локальных дзета-функций . Тогда , согласно нашему определению, хорошо определено только с точностью до умножения на рациональную функцию от в конечного числа аргументов вида .

Так как эта неопределённость относительно безвредна и имеет мероморфное продолжение всюду, то существует смысл, в котором свойства  существенно не зависят от него. В частности, хотя точная форма функционального уравнения для , определенно будет зависеть от пропущенных множителей, но существование такого функционального уравнения от этих множителей зависеть не будет.

Более четкое определение дзета-функции Хассе-Вейля стало возможным благодаря развитию этальных когомологий; они аккуратно объясняют, что делать с недостающими множителями с плохой редукцией. В соответствии с общими принципами, видимыми в теории ветвления, простые с плохой редукцией несут хорошую информацию (теория кондуктора). Это проявляется в теории эталей в критерий Огга-Нерона-Шафаревича для хорошей редукции, а именно, что в определенном смысле существует хорошая редукция во всех простых числах , для которых представление Галуа  на этальной когомологии группы  является неразветвлённым. Для них определение локальной дзета-функции можно восстановить в терминах характеристического многочлена  где  — эндоморфизм Фробениуса для . Что происходит при разветвленном , так это то, что  нетривиально в группе инерции . Для таких простых определение должно быть исправлено, взяв наибольшее частное от представления , на котором группа инерции действует тривиальным представлением. С этим уточнением определение  может быть успешно модернизировано с почти всех  до всех , участвующих в произведении Эйлера. Следствия из функционального уравнения были разработаны Серром и Делинем в конце 1960-х годов; само функциональное уравнение вообще не доказано.

Пример: эллиптическая кривая над полем рациональных чисел 
Пусть  — эллиптическая кривая над  c кондуктором , а  — произвольное простое число. Тогда  имеет хорошую редукцию при всех , не делящих , имеет мультипликативную редукцию в случае, если  делит , но  не делит , и имеет аддитивную редукцию в прочих случаях (то есть если  делит ). Тогда дзета-функция Хассе-Вейля от  принимает вид

 

Здесь  — обычная дзета-функция Римана, а  называется L — функцией , которая имеет вид

 

где для данного ,

 

где, в случае хорошего редукции , а в случае мультипликативной редукции  в зависимости от того, разделен ли  или нерасщепленной мультипликативной редукцией в .

Гипотеза Хассе-Вейля 
Гипотеза Хассе-Вейля утверждает, что дзета-функция Хассе-Вейля должна аналитически продолжаться на мероморфную функцию на всю комплексную плоскость и должна удовлетворять функциональному уравнению, аналогичному функциональному уравнению для дзета-функции Римана. Для эллиптических кривых над рациональными числами гипотеза Хассе-Вейля следует из теоремы модулярности.

См. также 
 Арифметическая дзета-функция

Литература 
 
 

Алгебраическая геометрия
Аналитическая теория чисел
Дзета- и L-функции